Francja:
 Walheim – miejscowość i gmina, w regionie Alzacja, w departamencie Haut-Rhin

Niemcy:
 Walheim – dzielnica Akwizgranu
 Walheim – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ludwigsburg

Zobacz też:
 Wahlheim